L'Abbesse de Castro, une nouvelle de Stendhal publiée en 1839 et présente dans le recueil Chroniques italiennes ;
 L'Abbesse de Castro (La badessa di Castro), un film italien d'Armando Crispino sorti en 1974, inspiré de la nouvelle de Stendhal.